Крістіан Португес (* 1992) — іспанський футболіст, півзахисник, нападник клубу «Реал Сосьєдад».

 Депортіво Португес — венесуельський футбольний клуб з Каракаса.
 Португес (цигарки)

 Португес — населений пункт в муніципалітеті Адхунтас (Пуерто-Рико).
 Португес — барріо в місті Понсе (Пуерто-Рико).
 Португес Урбано — барріо в місті Понсе (Пуерто-Рико).
 Португес — річка на території міста Понсе.
 Дамба Португес

Див. також 
 Португеса
 Бартоломеу Португальський